Абза́ево — название населённых пунктов в России:

 Абзаево — деревня в Бураевском районе Башкортостана.
 Абзаево — село в Кигинском районе Башкортостана.